Elm Grove ist der Name folgender

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Elm Grove (Arkansas), im Craighead County
 Elm Grove (Illinois), im White County (nicht mehr existent)
 Elm Grove (Kentucky), im Lawrence County (nicht mehr existent)
 Elm Grove (Louisiana), im Bossier Parish
 Elm Grove (Massachusetts), im Franklin County
 Elm Grove (New York), im Otsego County
 Elm Grove (Bertie County, North Carolina)
 Elm Grove (Lenoir County, North Carolina)
 Elm Grove (Ohio), im Pike County
 Elm Grove (Oklahoma), im Muskogee County (nicht mehr existent)
 Elm Grove (Pennsylvania), im Fayette County
 Elm Grove (Tennessee), im Tipton County
 Elm Grove (Caldwell County, Texas)
 Elm Grove (Cherokee County, Texas)
 Elm Grove (Fayette County, Texas)
 Elm Grove (San Saba County, Texas)
 Elm Grove (Wharton County, Texas)
 Elm Grove (Williamson County, Texas)
 Elm Grove (West Virginia), im Ohio County
 Elm Grove (Wisconsin), im Waukesha County
 Elm Grove Camp, im Guadalupe County, Texas
 Elm Grove Garden, im East Baton Rouge Parish, Louisiana
 Elm Grove Village, im Harris County, Texas

im NRHP gelisteten Objekte:
 Elm Grove Stone Arch Bridge, in Wheeling, West Virginia, ID-Nr. 81000606

Siehe auch:
 Elm Grove Township